Moorland (Kentucky)
Moorland (Iowa)

Desambiguações de topônimos